Alfonso de Borbón y Vargas (Nueva York, 28 de mayo de 2010), llamado en Francia, Alphonse de Bourbon, es un príncipe francés, según los legitimistas, es el segundogénito varón del pretendiente legitimista al trono de Francia, Luis Alfonso de Borbón, considerado por sus seguidores como Luis XX de Borbón, Rey de Francia.

Biografía 

Es el tercer hijo y segundo hijo varón del matrimonio entre Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú y María Margarita Vargas Santaella, tiene un hermano mellizo, Luis de Borbón y Vargas, que como nació primero, es considerado como el Delfín, es decir príncipe heredero de una supuesta reaparición del trono de Francia, y también tiene una hermana mayor, la princesa Eugenia de Borbón y Vargas.

Tanto él como su hermano, el Delfín, fueron bautizados el 5 de septiembre de 2010, en el Vaticano, en la Capilla del Coro de la Basílica de San Pedro, por el Cardenal Angelo Comastri, concediéndoles, su padre el tratamiento de Su Alteza Real y el Ducado de Berry, sus padrinos fueron los amigos de sus padres, Lorenzo Perales y Amparo Corell de Trenor, baronesa de Alacuas.

Nombre otorgado 
El joven príncipe lleva el segundo nombre de su padre, así como el de su difunto abuelo, el duque de Cádiz, nombre muy utilizado en la monarquía española, de la cual desciende la actual rama legitimista de Francia.

Herencia nobiliaria 
Por ser hijo segundogénito varón, dado que en la monarquía francesa impera la Ley Sálica, del pretendiente legitimista al trono de Francia, Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, Alfonso es el segundo en la línea de sucesión legitimista, siendo por tanto Hijo de Francia, desde el momento de su nacimiento se le concedió el título de duque de Berry, aunque estos junto al tratamiento de Alteza Real han sido concedidos por su derecho dinástico por la Casa de Borbón del cual su padre es jefe y legítimo heredero al trono de Francia.

Aunque por parte de bisabuelo, por su previa renuncia la cual carecía de notario y testigos según la deceptiva proclamación, no tiene derecho sobre la corona española, aunque si los tiene al trono Inglés dado que en ella, la salida del progenitor de la lista de sucesión no afecta a su descendencia, y dado que su tatarabuela paterna es nieta de Victoria I, sigue en las listas de herederos a la corona, estando por detrás de su hermano Luis y por delante de su hermana y  primos de la corona española.

Ancestros

Referencias

Nacidos en Nueva York
Casa de Borbón en España